Fanny Blankers-Koen Games 2011 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 28 (pchnięcie kulą) i 29 maja w holenderskim Hengelo. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF. Jednym z ciekawszych faktów jest pobicie rekordu stadionu i mityngu przez Dayrona Roblesa, który czasem 13.07 poprawił osiągnięcie Allena Johnsona z 2005 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Fanny Blankers-Koen Games
2011 w Holandii